Crusader (engl. für Kreuzritter) steht für:
 Crusader (Panzer), britischer Panzer des Zweiten Weltkriegs
 Vought F-8 Crusader, amerikanisches flugzeugträgergestütztes Jagdflugzeug
 Cessna T303 Crusader,  zweimotoriges Leichtflugzeug
 XM2001 Crusader, Prototyp einer amerikanischen Panzerhaubitze
 Crusader: No Remorse und Crusader: No Regret, Computerspiele
 Crusader Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Crusader (Burgh), das vierte Studioalbum von Chris de Burgh, 1979
 Crusader (Saxon), das sechste Studioalbum der Band Saxon, 1984

Siehe auch:
 Operation Crusader
 Krusader
 Crusade
 Crusaders